Amerikanska mästerskapet i bandy 2011/2012 vanns av Minneapolis Bandolier.

Gruppspel

Senast uppdaterad: 8 oktober 2013 kl 10:00 (CEST)
Källa:

Final
Spelades i bäst av 3 matcher

 Minneapolis Bandolier - Dynamo Duluth 3-2
 Minneapolis Bandolier - Dynamo Duluth 4-3

2012 i USA
2011 i USA
Bandy i USA
Bandysäsongen 2011/2012